Теория рационального выбора — общий термин для различных подходов теории действия в социальных науках. Эти подходы описывают рациональное поведение действующих субъектов (акторов). Важное значение теория имеет для экономики, где рациональный выбор является одной из основополагающих концепций.

История 
Теория рационального выбора ориентируется на классическую политическую экономию Адама Смита. Смит опирался на идею рационального поведения в своих работах «Теория нравственных чувств» и «Исследование о природе и причинах богатства народов». В явном виде смитовское представление о рациональном поведении сформулировал Джон Стюарт Милль, который представил идею человека экономического (). Впоследствии эта идея была позаимствована авторами маржиналистской революции, которая завершилась созданием неоклассической школы. В ее основе лежит представление о том, что экономические ситуации можно рассматривать как взаимодействие спроса и предложения. Спрос и предложение являются результатом оптимизирующего рационального поведения потребителя и производителя.

В социологии теория рационального выбора опирается на «понимающую социологию» Макса Вебера и идеи Ганса Моргентау. Делается попытка объяснить сложные социальные действия с помощью абстрактных моделей. Ранее представители теории рационального выбора видели перспективы её применения в возможности установления универсальных социальных законов по аналогии с ньютоновской механикой, однако современные исследователи, признавая достоинства математических моделей для теоретических построений, также указывают на приоритет причинных объяснений.

В XX веке модели рационального поведения подвергались явной или неявной критике. Создатель макроэкономики Джон Мейнард Кейнс фактически отошел от принципов неоклассической школы. Его рассуждения нередко опирались на поведенческие предпосылки, апеллирующие к психологии: основной психологический закон, животный дух инвесторов и т. п. Экономистам пришлось предпринять усилия, чтобы примирить неоклассический подход и кейнсианскую макроэкономику в рамках неоклассического синтеза. Тем не менее, поведенческая экономика продолжила развиваться. В качестве альтернативы полной рациональности были предложены также модели ограниченной и органической рациональности. Герберт Саймон предложил вместо принципа максимизации использовать принцип удовлетворения, то есть поиск агентов не лучшего, а первого подходящего решения.

Рациональность также использовалась для анализа поведения в условиях риска и неопределенности. На этой основе была построена теория ожидаемой полезности. Со временем в ней были обнаружены противоречия (парадоксы), которые привели к попыткам предложить альтернативное решения. Одним их них является теория перспектив Даниэля Каннемана и Амоша Тверски.

Современные модели рационального выбора варьируются от классической концепции Homo economicus (человек экономический) до модели RREEMM (человек изобретательный, ограниченный, оценивающий, ожидающий, максимизирующий) в современной социологии. В понимании предпочтений рационального индивида в настоящее время отсутствует единство.

Относительно новой попыткой построить альтернативную модель поведения человека является нейроэкономика — междисциплинарное направление на стыке экономической теории, нейробиологии и психологии. Нейроэкономика использует экономические модели для изучения работы мозга в процессе принятия решений.

Теория рационального выбора 
Рациональное поведение — допущение, предполагающее, что индивидуальное экономическое поведение определяется стремлением к увеличению некоторых объективных или субъективных показателей. Гипотеза о рациональном поведении облегчает структурирование и анализ реального индивидуального поведения. Лежит в основе теории оценки стоимости на основе субъективной полезности.

В экономике рациональный выбор предполагает выполнение двух главных условий: согласованности (непротиворечивости) предпочтений экономического агента и его стремление к оптимизации (максимизации выгод и/или минимизации издержек). Оба условия описываются набором аксиом, которые позволяют строить математические модели поведения агента.

 Согласованность предпочтений описывается двумя аксиомами:
 аксиома полноты, в соответствии с которой агент всегда знает, какая из двух сравниваемых альтернатив лучше. При этом допускается безразличие между двумя и более исходами;
 аксиома транзитивности, в соответствии с которой невозможно образование циклов в предпочтениях. Если первая альтернатива лучше второй, а вторая лучше третей, то агент с неизбежностью должен выбрать первую альтернативу при сравнении с третей. Обратное предпочтение создало бы порочный круг и стало бы источником нерациональности.
 Оптимизация описывается аксиомой рациональности. Она говорит о том, что из множества доступных альтернатив агент выберет наиболее предпочтительную.

Факторы, мешающие рациональному поведению 
Одним из основных факторов, мешающих рациональному поведению, считается недостаток информации для принятия решения. Сбор и обработка информации может требовать затрат. Выбор, который был оптимален в условиях полной информации, может стать неоптимальным при ее недостатке, так как затраты на поиск информации могут превышать выгоду от нахождения лучшего варианта. Такой подход к информационному ограничению был использован Джорджем Стиглером.

Рациональному поведению могут препятствовать когнитивные искажения, когда наличие информации не ведет к правильной ее оценке. Например, люди плохо работают с представлениями о вероятности. Из-за этого возникают многочисленные парадоксы, связанные с поведением в условиях неопределенности (парадокс Алле, парадокс Эллсберга).

Существуют и другие причины. По мнению лауреата Нобелевской премии по экономике Джорджа Акерлофа и профессора Йельского университета Роберта Шиллера, людям мешают вести себя рационально следующие факторы:
 Доверие. Как положительные, так и отрицательные эмоции могут уменьшать или увеличивать степень рациональности во время принятия решения. Так, уверенность, вызванная рядом успехов, может внушить уверенность, что эта тенденция сохранится и в будущем, несмотря на явные свидетельства обратного.
 Справедливость. Справедливость важна, даже если она противоречит интересам человека. Таким образом, она может препятствовать рациональному поведению.
 Продажность. Нужно учитывать, что власть и деньги влияют на поведение людей, вызывая отклонения от рационального поведения.
 Денежная иллюзия. Склонность людей не учитывать в своих финансовых отчетах инфляцию приводит к неправильным решениям.
 Истории. Интересные истории запоминаются лучше цифр и фактов.

Примечания

Литература 
 
 
 Amartya Sen. Rational Fools. A Critique of the Behavioural Foundations of Economic Theory in: ders. Choice, Welfare and Measurement; Oxford, Blackwell 1982.
 Herbert A. Simon. Homo rationalis. Die Vernunft im menschlichen Leben. Frankfurt/ New York 1993.
 Стиглер Дж. Дж. Экономическая теория информации // Вехи экономической мысли. Том 2. Теория фирмы / Под ред. В. М. Гальперина — СПб.: Экономическая школа, 2000. — С. 507—529 — 534с. — ISBN 5-900428-49-4 (англ. The economics of information, 1961)
 
 
 Volker Kunz. Rational Choice. Frankfurt/ New York, Campus Verlag 2004.

Ссылки 
 Rational behavior
 Frames, Biases, and Rational Decision-Making in the Human Brain

Микроэкономика
Человеческое поведение
Теория принятия решений
Теория потребления